Кринки або Кринкі:

Села:
 Кринки — Берестейська область, Кам'янецький район, Вовчинська сільська рада
 Кринки () — Мінська область, Березинський район

Населені пункти та їхні частини

 Кринки — місто в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Кринкі — гміна в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Кринкі — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Кринкі — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Кринкі — частина села Которув у гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Село:
 Кринки — село в Херсонському районі Херсонської області
 Великі Кринки — село в Глобинському районі Полтавської області
 Малі Кринки — село в Шевченківському районі Харківської області

Див. також 
 Кринка (річка)

Примітки